Hradište (slowakisch „Burgstätte“) ist der Name von:
 Hradište (Partizánske), eine Ortschaft im Okres Partizánske, Trenčiansky kraj
 Hradište (Poltár), eine Ortschaft im Okres Poltár, Banskobystrický kraj

Hradiště (tschechisch „Burgstätte“, „Burgstall“) ist der Name von:

 Hradiště nad Berounkou (deutsch: Hradischt), Gemeinde im Kreis Rokycany
 Hradiště u Domažlic (Hradist), Gemeinde im Kreis Domažlice
 Hradiště u Kasejovic (Hradischt), Gemeinde im Kreis Plzeň-jih
 Hradiště u Vlašimi, Gemeinde im Kreis Benešov
 Hradiště (Blovice) (Steinradisch), Ortsteil von Blovice, Kreis Plzeň-jih
 Hradiště (Bžany) (Ratsch), Ortsteil von Bžany (Tschechien), Kreis Teplice
 Hradiště (České Lhotice) (Hradischt), Ortsteil von  České Lhotice, Kreis Chrudim
 Hradiště (Cheb) (Reichersdorf), Ortsteil von Cheb, Kreis Cheb
 Hradiště (Chlum) (Radisch), Ortsteil von Chlum u Dubé, Kreis Česká Lípa
 Hradiště (Kaplice) (Radischen), Ortsteil von Kaplice, Kreis Český Krumlov
 Hradiště (Klášterec nad Ohří) (Radis), Ortsteil von Klášterec nad Ohří, Kreis Chomutov
 Hradiště, Ortsteil von Koldín, Kreis Ústí nad Orlicí
 Hradiště (Kolinec) (Radischtel), Ortsteil von Kolinec, Kreis Klatovy
 Hradiště (Malovice) (Hradischt), Ortsteil von Malovice, Kreis Prachatice
 Hradiště (Nová Bystřice) (Burgstall), Ortsteil von Nová Bystřice, Kreis Jindřichův Hradec
 Hradiště (Písek) (Hradischt), Ortsteil von Písek, Kreis Písek
 Hradiště, Ortsteil von Plzeň, Kreis Plzeň-město
 Hradiště nad Ohří (Hraidisch), Ortsteil von Postoloprty, Kreis Louny
 Hradiště (Těrlicko) (Grodischt), Ortsteil von Těrlicko, Kreis Karviná
 Hradiště na Písku (Sanddorf), Ortsteil von Staré Hradiště, Kreis Pardubice
 Hradiště (Lovečkovice) (Ratsch), Ortslage von Lovečkovice, Kreis Litoměřice
 Hradiště sv. Hypolita (Pöltenberg), Ortslage von Znojmo, Okres Znojmo
 Hradiště (Höfen), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Kreis Karlovy Vary
 Hradiště/"Hausberg" (594 m), nordwestlich von Chomutov an ehem. Bahnlinie, Bodendenkmal
 Hradiště/Hausberg (715 m), östlich von Kraslice, abgegangene Burg Graslitz(ohne Reste)

sowie:
 Choustníkovo Hradiště, Gemeinde im Kreis Trutnov
 Dlouhé Hradiště, Ortsteil von Konstantinovy Lázně, Kreis Tachov
 Dolní Hradiště, Gemeinde im Kreis Plzeň-sever
 Doupovské Hradiště, Gemeinde im Okres Karlovy Vary
 Horní Hradiště, Ortsteil von Plasy, Kreis Plzeň-sever
 Klášter Hradiště nad Jizerou, Stadt im Kreis Mladá Boleslav
 Mnichovo Hradiště, Stadt im Kreis Mladá Boleslav
 Nové Hradiště, Ortslage von Staré Hradiště, Okres Pardubice
 Okrouhlé Hradiště, Ortsteil von Konstantinovy Lázně, Kreis Tachov
 Staré Hradiště, Gemeinde im Kreis Pardubice
 Truppenübungsplatz Hradiště, militärisches Sperrgebiet im Kreis Karlovy Vary
 Uherské Hradiště, Stadt im Kreis Uherské Hradiště

 Hradiště (Duppauer Gebirge) (934 m), Berg im Duppauer Gebirge
 Hradiště u Hlinné, Berg im Böhmischen Mittelgebirge